Bjäckertjärn kan syfta på:
Bjäckertjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Bjäckertjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn